Iiro Pakarinen, född 25 augusti 1991, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för Metallurg Magnitogorsk i KHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Edmonton Oilers och på lägre nivåer för Bakersfield Condors och Oklahoma City Barons i AHL samt KalPa och HIFK Hockey i Liiga.

Pakarinen draftades i sjunde rundan i 2011 års draft av Florida Panthers som 184:e spelare totalt.

Pakarinen ingick i det finländska landslag som vann den olympiska ishockeyturneringen 2022 i Peking.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Iiro Pakarinen, Oilers – Stats – NHL.com
Iiro Pakarinen – TheAHL.com | The American Hockey League
Iiro Pakarinen NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Iiro Pakarinen hockey statistics and profile at hockeydb.com
Iiro Pakarinen – TSN.ca
Iiro Pakarinen – Player profile at The Hockey News

Finländska ishockeyspelare
Finländska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2022
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i KalPa
Spelare i Oklahoma City Barons
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
Finländska idrottare under 2000-talet
Spelare i HIFK Hockey
Spelare i Bakersfield Condors (2015–)
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare i Metallurg Magnitogorsk
Spelare valda av Florida Panthers i NHL Entry Draft
Personer från Suonenjoki
Födda 1991
Levande personer
Män